De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, heeft 28 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Hendrik-Ido-Ambacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|}

Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht